Feher ou Fehér est un nom hongrois, devenu nom de famille et nom de lieu.

Personnalités 

 Csaba Fehér (né en 1975), footballeur hongrois ;
 Emeric Feher ou Imre Fehér (1904-1966), photographe ;
 Friedrich Fehér (1889-1950), acteur et réalisateur autrichien ;
 Georges Feher (1929-2015), artiste peintre figuratif et lithographe ;
 György Fehér (1939-2002), cinéaste hongrois  ;
 Ilona Feher ou Fehér (1901-1988), violoniste et professeur de musique ;
 Michel Feher, philosophe français contemporain ; 
 Miklós Fehér (1979-2004), joueur de football hongrois ;
 Zoltán Fehér (né en 1981), footballeur hongrois.

Toponymes 
 Fehér,  et Alsó-Fehér, anciens comitats de Hongrie.